Syndikalisten kan syfta på:

 Syndikalisten (1911) – Sveriges Arbetares Centralorganisations organ under perioden 1911-1921
 Syndikalisten (1995) – Sveriges Arbetares Centralorganisations medlemstidning 1995–